Bel Ami ist französisch und bedeutet schöner bzw. gut aussehender Freund. Der Begriff steht für:

 Bel-Ami, ein 1885 erschienener Roman von Guy de Maupassant
 Bel Ami (1939), ein deutscher Film unter der Regie von Willi Forst
 Bel Ami (1955), ein österreichisch-französischer Film von 1955 mit Johannes Heesters
 Bel Ami (1968), ein zweiteiliger deutscher Fernsehfilm unter der Regie von Helmut Käutner
 Bel Ami, Originaltitel von Skandinavische Lust, einem schwedischen Pornofilm von Mac Ahlberg
 The Boys of Bel Ami, ein Buch von Howard Roffman aus dem Jahr 2006
 Bel Ami (2012), ein britischer Film unter der Regie von Declan Donnellan und Nick Ormerod
 Bel Ami (Schlager), ein Lied aus dem Film von 1939
 Die Privataffären des Bel Ami, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1947
 Bel-Ami-Wettbewerb, ein Künstlerwettbewerb für den Film von 1947
 Bel Ami (Musical), ein Musical von 1960 mit der Musik von Peter Kreuder
 Bel Ami (Band), eine deutsche Rock-Band in den 1980er-Jahren
 Bel Ami (Berlin), ein Nachtclub und Bordell in Berlin
 Bel Ami (Unternehmen), ein slowakischer Produzent schwuler Pornofilme

Siehe auch:
 Belami